Слободан Рибникар може бити: 
 Слободан Ф. Рибникар (1873—1924) лекар и директор Политике
 Слободан В. Рибникар (1929—2008) физички-хемичар, редовни професор Природно-математичког факултета и члан САНУ.